Gosławice steht für Orte in Polen:
Gosławice (Wierzchosławice), Woiwodschaft Kleinpolen 
Gosławice (Zakrzewo), Woiwodschaft Kujawien-Pommern 
Gosławice (Kutno), Woiwodschaft Łódź 
Gosławice (Łowicz), Woiwodschaft Łódź 
Gosławice (Radom), Woiwodschaft Łódź 
Gosławice (Miękinia), Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Miękinia
Gosławice (Opole)